Erythropodium är ett släkte av koralldjur. Erythropodium ingår i familjen Anthothelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Erythropodium